

Patronyme 

 George Painter (1914-2005), écrivain britannique ;
 John Painter (1888-2001), supercentenaire américain ;
 Marcos Painter (né en 1986), footballeur irlandais ;

Toponyme 

 Painter, une municipalité américaine de Virginie.

Logiciel 
 Corel Painter, logiciel créé en 1989.